Оже́ — русская передача французских  , ,  и .

Фамилия:
 Оже, Адриен-Виктор (1787—1854) — французский художник.
 Оже, Атанас (1734—1792) — французский религиозный деятель и эллинист.
 Оже, Венсан (1755—1791) — участник революции на Гаити, вождь мулатов.
 Оже, Жиль (род. 1957) — канадский дирижёр.
 Оже, Ипполит (1797—1881) — французский философ и писатель.
 Оже, Клодин (1941—2019) — французская актриса и фотомодель.
 Оже, Лазар (1798—1874) — французский философ и публицист.
 Оже, Луи-Симон (1772—1829) — французский журналист, литературный критик и драматург.
 Оже, Марк (род. 1935) — французский этнограф.
 Оже, Пьер Виктор (1899—1993) — французский физик.
 Оже, Франсуа (1733—1783) — французский актёр.
 Оже, Шарль (1809—1859) — французский генерал.
 Оже, Эдмон (1530—1591) — французский иезуит, профессор философии, духовник Генриха III.
 Оже-Альяссим, Феликс ((род. 2000) — канадский теннисист.

Топоним:
  () — коммуна на западе центральной части Франции, в департаменте Дё-Севр.
  () — коммуна на северо-востоке Франции, в департаменте Марна.

См. также 
  ()
 Эффект Оже, Оже-рекомбинация, Оже-спектроскопия — физические понятия, названные в честь Пьера Оже.